2 miejscowości w Polsce: 
 Stolno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. chełmińskim, w gminie Stolno 
 Stolno – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Miłakowo